Regenbogenfraktion bezeichnet:

 Regenbogenfraktion (1984–1989), Regenbogen-Fraktion: Föderation von: Grün-Alternatives europäisches Bündnis, Agalev-Ecolo, Dänische Volksbewegung gegen die Mitgliedschaft der Europäischen Gemeinschaft, Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament
 Regenbogenfraktion (1989–1994), Regenbogen-Fraktion im Europäischen Parlament